Kopacek ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Kopacek (* 1962), deutsche Richterin am Bundespatentgericht
 Peter Kopacek (* 1939), österreichischer Maschinenbauer und Hochschullehrer